Die B Grupa 1963/64 war die 15. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 18. August 1963 und endete am 28. Juni 1964.

Modus 
In der Nord- und Südgruppe waren jeweils 18 Mannschaft angetreten. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten vier Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten zwei Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1963 64
Fußballsaison 1963/64